Opañel (rivier) - rivier  in het stadsdeel Carabanchel van Madrid, naamgever van onderstaand station
 Opañel (metrostation) - metrostation in het stadsdeel Carabanchel van Madrid